Bogesund kan avse:

 Bogesunds slott – på halvön Bogesundslandet i Vaxholms kommun
 Bogesunds slottskapell – ett kapell som tillhör Vaxholms församling i Stockholms stift
 Bogesundslandet – en halvö i södra Uppland, tillhörande Vaxholms kommun
 Bogesund – tidigare namn på Ulricehamn
 Bogesunds församling – en tidigare församling i Skara stift, 1741 namnändrades till Ulricehamns församling